OTIF est un sigle pouvant signifier :
 Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires ; voir aussi COTIF (Convention relative aux transports internationaux ferroviaires) ;
 On time, in full : indicateur de performance d'une chaîne logistique (supply chain).